

Musica 
Jeffery – mixtape di Young Thug del 2016

Onomastica
Jeffery – variante del nome proprio di persona inglese maschile Geoffrey

Persone
Aaron Jeffery – attore neozelandese naturalizzato australiano
Alshon Jeffery – giocatore di football americano statunitense
Arthur Jeffery – orientalista e arabista australiano
Carlon Jeffery – attore statunitense
Glenn Jeffery – giocatore di calcio a 5 australiano
Michael Jeffery – imprenditore britannico

Veicoli 
Jeffery – autoblindo

Pagine correlate
Jeffrey
Jefferies
Jeffreys
Geoffrey (disambigua)
Geoffroy